Рош-ха-А́ин (Рош-Хаайин, ) — город в Израиле, в Центральном округе, находящийся недалеко от Петах-Тиквы.

Название города 
Название города Рош-ха-Аин () переводится с иврита как «начало источника», поскольку город находится у истока реки Яркон, текущей далее в Петах-Тикву и в Тель-Авив.

Географическое положение 
Город расположен у истоков реки Яркон, на границе между долиной Хашарон и горной областью , поэтому часть города (Старый Рош-ха-Аин) расположена в долине, а часть (Новый Рош ха-Аин) на склонах гор.
 Иерусалим — 55 км.
 Тель-Авив — 15 км.
 Петах-Тиква — 3,5 км.

История 
В этих местах воевали Александр Македонский, Симон Бар-Кохба, Александр Яннай. Существует легенда, что именно здесь похоронен Рабби Акива.
 
К востоку от города, вблизи истока реки Яркон находится большой курган — Тель-Афек, где обнаружены следы поселений среднебронзового и раннежелезного веков, а также эллинистического и римского периодов. На этом месте находился древний еврейский город Афек (на иврите «исток»), переименованный царём Иродом в честь своего отца в Антипатриду. На вершине холма — руины укреплённого постоялого двора времен мамлюков. Место с древности было важным пунктом на пути из Египта в Иудею, Дамаск, Ливан и Месопотамию.
В окрестностях Афека во времена Судей произошло сражение с филистимлянами (1066 год до н. э.), описанное в Библии: « … Филистимляне расположились при Афеке…. И произошла битва, и были поражены Израильтяне Филистимлянами, … и пало Израильтян тридцать тысяч пеших. И Ковчег Божий был взят …» (). Во время победоносных завоеваний Александра Македонского в Афеке произошла его встреча с Симоном Праведным (Шимоном ха-Цадиком), иерусалимским первосвященником.
В христианской традиции Афек или Антипатрис упоминаются в «Деяниях Апостолов» (23:12) в связи с апостолом Павлом. Упоминается, что Антипатрис находился на дороге Иерусалим — Кейсария.

Крепость Мигдаль Цедек, «Башня справедливости», находится на Шоссе 444 (Бен-Шемен — Рош ха-Аин). В XIX веке здесь обосновался бедуинский шейх Ахмед Седек (Цедек), который промышлял разбоем, снимая плату с проходящих караванов. Седека поймали и сослали в тюрьму на Трапезунд, а его имя сохранилось в названии крепости.

Рош ха-Аин был основан в 1949 году на месте бывшей британской военной базы как маабара (временный лагерь репатриантов). Первыми поселенцами были репатрианты из Йемена, вывезенные Израилем по воздуху в 1949—1950 гг. в ходе операции «Орлиные крылья».

Население 

Плотность населения в городе Рош-ха-Аин составила 2100 человек на квадратный километр.

Инфраструктура 

 Дороги

 Шоссе 5
 Шоссе 6
 Шоссе 444
 Шоссе 483

 Железнодорожная станция
Вновь построенная железнодорожная станция Рош ха-Аин находится на линии Лод — Хайфа с ответвлением на Тель-Авив.
 Водоснабжение
 Водопровод Рош ха-Аин — Иерусалим (длина — 65 км, построен в 1936 году)
 Водопровод Яркон — Негев (1955 год)
В 1964 году эти водоводы включены в общенациональную водную систему.

Районы города 

 Авив
 Арфот
 Гиват-Xa-слаим
 Гиват-Таль
 Индустриальная зона /старая/
 Мицпе-Афек
 Натан
 Неве-Афек
 Парк-Афек /Сибель/ — новая индустриальная зона
 Псагот
 Рамбам
 Цахаль
 Шабази
 Хуцот-Афэк

Города-побратимы 
  Бирмингем, Алабама, США (с 9 ноября 2005)
  Ванв, Париж, Франция
  Прага, Чехия
  Одесса, Украина
  Цыси, Китай

Галерея

Примечания

Ссылки 

 

Города Израиля